Чемпионат Европы по баскетболу среди девушек до 20 лет 2017 — 17-е первенство Европы среди девушек до 20 лет, которое прошло с 8 по 16 июля 2017 года на двух аренах португальского города Матозиньюш. В чемпионате принимали участие 16 национальных сборных, разделённых на 4 группы. В седьмой раз и три года подряд победителем Европы стала сборная Испании.

Квалификация

Регламент турнира 
На предварительном этапе команды разбиты на 4 группы по 4 в каждой. По результатам однокруговых турниров команды составляют сетку плей-оффа с 1/8 финала и разыгрывают медали чемпионата.

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Плей-офф

1/8 финала

Квалификационные матчи за 9 — 16-е места

Матчи за 13 — 16-е места

Матчи за 9 — 12-е места

1/4 финала

Матчи за 5 — 8-е места

Полуфинал

Классификационные матчи

Матч за 15-е место

Матч за 13-е место

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

ФИНАЛ 

 Примечание: Мин — игровое время, Очк — очки, 2-х — 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х — 3-х очковые броски, Шт — штрафные броски, Под — подборы, АП — атакующие передачи, ПР — перехваты, БШ — блок-шоты, ФО — фолы

Чемпион 

Символическая пятёрка турнира
  Мария Араухо
  Мария Конде
  Аннамария Презель
  Елизавета Шабанова
  Агнеш Штудер

Итоговое положение 

 4. 
 5. 
 6. 
 7. 
 8. 
 9. 
 10. 
 11. 
 12. 
 13. 
 14.   Дивизион «В»
 15.   Дивизион «В»
 16.   Дивизион «В»

Лидеры Чемпионата

См. также 
 Чемпионат Европы по баскетболу (девушки до 18 лет) 2017
 Чемпионат Европы по баскетболу (девушки до 16 лет) 2017
 Чемпионат мира по баскетболу (девушки до 19 лет) 2017

Примечания

Ссылки 
 

2017
2017 год в баскетболе